Messe kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Messé, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kamerun 

 Bilémésé, vattendrag, Östra regionen,

Luxemburg 

 Mess (flod), Luxemburg,